Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1989 () проводился в городе Саскатун (Саскачеван) c 5 по 12 марта 1989 года. Турнир проводился в 60-й раз. В Саскачеване чемпионат проводился в 5-й раз, в Саскатуне — в 3-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в апреле 1989 в городе Милуоки (США).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (16-й раз в истории чемпионатов и 2-й раз подряд) команда, представляющая провинцию Альберта (для команды скипа Пэта Райана это была 2-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Британская Колумбия (скип Рик Фолк). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Расс Ховард).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

  команда, на чемпионате мира 1989 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Берт Гретцингер

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1989 Labatt Brier

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1989

1989
Спортивные соревнования в Саскатуне
Спорт в Канаде в 1989 году